Festa di santa Lucia – festività Cattolica che si celebra il 13 dicembre, nell'Avvento, in ricordo di Santa Lucia
 Festa di santa Lucia – manifestazione popolare che si tiene ogni anno a Crema
 Festa di santa Lucia – manifestazione popolare che si tiene ogni anno a Siracusa